Levkón kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lefkónas, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 
 Levkón (ort i Grekland), Västra Makedonien, Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar